

Patronyme 
 
 Jarvis Cocker (1963-), chanteur britannique ;
 Joe Cocker (1944-2014), chanteur britannique ;
 Jonny Cocker (1986-), pilote automobile britannique ;
 Linzey Cocker (1987-), actrice anglaise.

Autres 
Plusieurs variétés de chiens portent ce nom
Cocker spaniel anglais
Cocker américain

Voir aussi 
 
Patronyme anglais